Brookdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookdale (Kalifornien)
 Brookdale (Maryland)
 Brookdale (New Jersey)
 Brookdale (New York)
 Brookdale (Pennsylvania)
 Brookdale (South Carolina)
 Brookdale (Washington)
 Brookdale Heights (Delaware)

in Australien:
 Brookdale (New South Wales)
 Brookdale (Western Australia)

in Kanada:
 Brookdale (Manitoba)